Бутан разделён на четыре дзонгдэя (), в состав которых входят 20 дзонгхагов (дзонг-кэ རྫོ་ཁག།, ). Каждый дзонгхаг, в свою очередь, делится на гевоги (), которые иногда объединены в дунгхаги ().

Дзонгдэй 

В 1988 году дзонгхаги Бутана были объединены в четыре дзонгдэя для создания промежуточного звена управления между дзонгхагами и государством.

Дзонгхаг 

Дзонгхаг (дзонг-кэ རྫོ་ཁག། ), административно-территориальная единица Бутана первого уровня подчинения на языке дзонг-кэ. Дзонгхаги разделены на гевоги (). Некоторые из больших дзонгхагов имеют один или больше промежуточных подразделений, называемых дунгхаг (), который тоже делится на гевоги.

Наименования дзонгхагов 

1 used by Dzongkha Development Authority (reflects pronunciation)

История 

Раньше в Бутане было девять районов: Бякар (), Дукье (), Ха (), Паро (), Пунакха (), Тагана (), Тхимбу (), Тонгса () и Вангди-Пходранг (). Эти девять районов возглавлялись пенлопами (). Позже страна была разделена на дзонгхаги. В 1987 году территория дзонгхага Гаса была разделена между дзонгхагами Пунакха и Тхимпху, а дзонгхаг Чукха был сформирован из частей дзонгхагов Самце, Паро, и Тхимпху. В 1992 году дзонгхаг Гаса был выделен из дзонгхага Пунакха, а Трашиянгце был выделен из дзонгхага Трашиганг.

Управление дзонгхагами 

Каждый дзонгхаг возглавляется главой администрации, называемым Дзонгдаг (). Первоначально Дзонгдаги назначались Королём Бутана, но с 1982 года они назначены Королевской Комиссией Государственной службы. Дзонгдаг управляет всем развитием дзонгхага с помощью своей администрации. Ему помогает Дзонгрэб () (помощник главы администрации) в выполнении административных действий. Dzongkhag Yargye Tshogchungs, которые состоят из представителей населения и административных чиновников дзонгхага, помогает дзонгдагу в выполнении его административных действий. Дзонгдагу также помогает гапы (), избираемые от гевогов () дзонгхага. По инициативе четвёртого Короля Бутана Джигме Сингье Вангчук в 1981 начался процесс децентрализации правительства, который привел к формированию The Dzongkhag Yargye Tshogchung (DYT)  (районных комитетов по развитию) в каждом дзонгхаге. DYT каждого дзонгхага состоит из чиновников дзонгхагов, глав и представителей гевогов и дунгхагов.

Дунгхаг 

Дунгхаг () — административно-территориальная единица в Бутане. Дункхаги входят в дзонгхаги наряду с гевогами и объединяют несколько гевогов. Дунгхаги не покрывают всю территорию дзонгхагов (исключение — дзонгхаг Сарпанг). Шесть наибольших по населению дзонгхагов плюс дзонгхаг Жемганг имеют от одного до трех дунгхагов. Общая численность дунгхагов в Бутане составляет 15 единиц.

Статистическая информация об административном делении Бутана

Гевог 

Гевог () — административно-территориальная единица в Бутане. Объединяет несколько деревень и составляет промежуточную административно-территориальную единицу между населённым пунктом и дзонгхагом. 20 дзонгхагов Бутана разделены на 206 гевогов.

Каждый гевог возглавляется главой, называемым Гап (). С 1991 года гевоги стали официальными административными единицами. Во время выборов представители от каждого домашнего хозяйства выбрали Гап своего гевога.

Чивог 

Чивог () — административная единица Бутана третьего уровня подчинения. Также является избирательным участком. В стране насчитывается 1044 чивогов. Как правило, в каждом гевоге насчитывается 5-6 чивогов.

См. также 
 ISO 3166-2:BT

Примечания

Ссылки 
 Political Map of Bhutan  — карта административного деления Бутана на дзонгхаги.
 Administrative Map of Bhutan  — карта Бутана с обозначением границ дзонгхагов, населённых пунктов, дорог, рек, гор и т. д.
 Bhutan_ Districts, Major Cities & Towns — Statistics & Maps on City Population.

 

Списки:Бутан